Albris ist der Name folgender Orte:

 Albris (Argenbühl), Ortsteil von Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Albris (Buchenberg), Ortsteil von Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern